Herzog  – titolo nobiliare tedesco corrispondente a duca
 Herzog  – romanzo di Saul Bellow del 1964

Persone
 Amy Herzog – drammaturga statunitense
 Andreas Herzog – ex calciatore austriaco
 Anna Elena Herzog – attrice tedesca
 Chaim Herzog – militare e politico israeliano
 Dieter Herzog – ex calciatore tedesco
 Eduard Herzog – vescovo vetero-cattolico svizzero
 Eugen Herzog – calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Hans Herzog – generale e militare svizzero
 Hendrik Herzog – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Hermann Ottomar Herzog – pittore tedesco
 Isaac Herzog – politico israeliano
 Kurt Herzog – generale tedesco
 Marcel Herzog – dirigente sportivo ed ex calciatore svizzero
 Maurice Herzog – alpinista e politico francese
 Mikel Herzog, nato Miguel Herzog – cantante spagnolo
 Nico Herzog – tuffatore tedesco
 Roman Herzog – politico tedesco
 Rudolf Herzog – scrittore tedesco
 Sami Herzog – attore tedesco
 Theodor Karl Julius Herzog – botanico tedesco
 Tommy Herzog – ex bobbista svizzero
 Vanessa Herzog – pattinatrice di velocità su ghiaccio e pattinatrice di velocità in-line austriaca
 Vladimir Herzog – giornalista e drammaturgo brasiliano di origine jugoslava
 Werner Herzog – regista cinematografico tedesco
 Whitey Herzog, propr. Dorrel Norman Elvert Herzog – ex giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 William Herzog – ginnasta e multiplista statunitense
 Yitzhak HaLevi Herzog – rabbino israeliano
 Ze'ev Herzog – archeologo israeliano